Osoby o nazwisku Golec:
 Adam Golec – polski fotograf
 Anna Golec-Mastroianni – polska urzędniczka
 Dariusz Golec – polski menedżer branży telekomunikacyjnej, inżynier i urzędnik państwowy
 Edyta Golec – altowiolistka i wokalistka
 Florentyna Golec – krzewicielka kultury polskiej na Śląsku, aktorka amatorka
 Józef Golec – pedagog, działacz społeczny
 Łukasz Golec – muzyk popowy i jazzowy
 Paweł Golec – muzyk popowy i jazzowy
 Stanisława Golec (1928–1946) – uczestniczka grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych
 Stanisława Golec – była klaryska, w latach 1995–2000 ksieni klasztoru w Kaliszu
 Wacław Golec – polski siatkarz

Geografia:
 Golec – nieofic. nazwa części wsi Dąbrówka w  woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Skalisty Golec – szczyt górski w azjatyckiej części Rosji
 Golec –  wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Sowich.
 Golec – wieś w Bułgarii

Muzyka:
 Golec uOrkiestra – grupa muzyczna

Zoologia:
 golec (Heterocephalus glaber) – gryzoń żyjący na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej
 golec (Salvelinus alpinus) – gatunek ryby z rodziny łososiowatych (Salmonidae)
 golec – bezłuska odmiana karpia

Zobacz też